— город в Японии в префектуре Сидзуока на острове Хонсю. С 2007 года имеет статус города, определённого указом правительства.

Географическое положение 
Хамамацу лежит на побережье Тихого Океана. Территория города ограничена на востоке рекой Тэнрю (Небесный дракон), на юге — Тихим океаном, на западе — озером Хамана, а на севере отрогами гор Акаиси. Неподалёку от города находится одна из самых больших песчаных дюн Японии.

История 
Город был официально основан 1 июля 1911 года. Но замок Хамамацу был построен еще в 1570 году и являлся военным и политическим центром. 

Новая и новейшая история города базируется на следующих исторических событиях:
 1871 — Хамамацу становится административным центром одноимённой префектуры
 1876 — упразднение префектуры Хамамацу и её вход в префектуру Сидзуока.
 1911 — основание города
 1912 — железнодорожная компания Хамамацу создаёт свою фабрику и начинает производство
 1945 — во время бомбардировок город сильно пострадал от пожаров
 1964 — ко времени проведения Олимпийских игр в Токио открывается вокзал для поездов дальнего следования
 2005 — в город входят 11 окрестных сёл и посёлков

Достопримечательности и культура 

Среди основных достопримечательностей города:

 обсерватория — единственный небоскрёб Хамамацу является символом города. Его дизайн похож на губную гармошку, .
 памятник Шопену — копия знаменитого памятника Шопену известного скульптора, оригинал которой находится в городе-побратиме Хамамацу — Варшаве.
 замок Хамамацу. Замок расположен в южной части города на высоком холме. В замке есть небольшой исторический музей с миниатюрной моделью города 400-летней давности. Вокруг замка разбит живописный японский сад.
 парк цветов Хамамацу
 парк фруктов Хамамацу
 Музей музыкальных инструментов Хамамацу

С 1991 г. в городе проводится Международный конкурс пианистов.

Ежегодно с 3 по 5 мая проходит фестиваль Хамамацу-мацури. Фестиваль проводится уже более 430 лет, его впервые провел владелец замка Хамамацу в честь рождения своего первого сына. Фестиваль состоит из трех основных частей:

Запуск змея
Состязание почти 150 городских районов по запуску воздушных змеев. Сделанные вручную из традиционно японских материалов: бамбука и бумаги змеи, достигающие до 10 м² и удерживаемые 10 мужчинами на сильном ветру, запускаются вблизи большой песчаной дюны в небо под удары барабана.

Городские праздники
Каждый вечер, преимущественно молодежью, проводится целый ряд больших и маленьких вечеринок, посвященных различным поводам в течение прошедшего года: рождению детей, основанию новых предприятий и т. п.

Праздничное шествие
В последний вечер праздника городские районы презентуют себя во время большого парада. Одетые в праздничную одежду жители каждого городского района проходят под звуки барабанов и труб по старой части города. Центром такой группы является богато украшенный деревянными резными украшениями и золотыми занавесями автомобиль, напоминающий передвижной храм, изготовление такого автомобиля может стоить несколько сотен тысяч евро.

На берегу озера Хамана находится курорт на горячих источниках.

Промышленность и торговля 
Хамамацу — важный индустриальный центр с развитой промышленностью.
Город занимает первое место в стране по производству музыкальных инструментов.
Хамамацу — место нахождения крупных автомобильных и мотоциклетных предприятий (Roland Corporation, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawai).

Развита также текстильная, химическая и пищевая промышленность.

На озере Хаманако разводится угорь.

Транспорт 
 железнодорожное сообщение
 автомобильное сообщение

Спорт 
В Хамамацу находится спортивный комплекс вместимостью 8000 человек «Хамамацу Арена».

Город музыки 
Наряду с официальным названием Хамамацу часто называют городом музыки. Kроме предприятий Kawai, Yamaha и Roland, производящих пианино, рояли и синтезаторы, город имеет известную высшую школу музыки, знаменитый оркестр с собственным концертным залом, а также обширную коллекцию музыкальных инструментов разных эпох, находящуюся в местном музее музыки.

Города-побратимы 
 Рочестер (Нью-Йорк), США
 Портервилль, шт. Калифорния, США
 Камас, шт. Вашингтон, США
 Чехалис, шт. Вашингтон, США
 Варшава, Польша
 Сан-Ремо, Италия
 Бандунг, Индонезия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хамамацу
 Официальный сайт Хамамацу
 
 Музей музыкальных инструментов Хамамацу
 Hamamatsu Daisuki Net (Я люблю Хамамацу)

Города префектуры Сидзуока
Города, определённые указами правительства